Frontpage, ou Front Page, peut renvoyer à :
 Frontpage, magazine allemand de musique électronique, paru entre 1989 et 1997.
 FrontPage Africa, journal libérien créé en 2005.
 Front Page Sports Football, série de jeux vidéo de football américain sortis à partir de 1992.
 Front Page Sports Baseball '94, jeu vidéo de baseball sorti en 1994.
 Microsoft FrontPage, logiciel de création de page Web.

Voir aussi 
 .
 A Front Page Story.